

Sigle 
 Open Rights Group – organizzazione per la difesa dei diritti digitali
 Oxford Research Group – think-tank britannico

Cinema 
 Org – film del 1979 diretto da Fernando Birri

Codici 
 ORG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paramaribo Zorg En Hoop (Suriname)
 org – codice ISO 639-3 della lingua oring

Informatica 
 .org – dominio di primo livello generico
 .org – estensione di Lotus Organizer